Blimp steht für:

 Prallluftschiff, ein Luftschiff ohne feste Tragstruktur
 Blimp (Kamera), die schalldämmende Ummantelung einer Filmkamera
 Blimp (Zeitschrift), eine österreichische Filmzeitschrift
 Colonel Blimp, eine britische, sprichwörtlich gewordene Comicfigur